Населені пункти в Чехії:

 Хлумчани (Плзень-південь)
 Хлумчани (Лоуни)